Georges Mundeleer (1921-2001), homme politique belge.
 Léon Mundeleer (1885-1964), homme politique belge, père de Georges Mundeleer.
  (1851-1933), peintre belge.
Patronyme néerlandais